John Payne – attore statunitense
 John Payne – calciatore inglese
 John Payne (San Giovanni Payne) –  religioso inglese considerato santo 
 John Payne – musicista e cantante britannico